Mattyasovszky Zsolnay László (1885–1935) festőművész
 Mattyasovszky Zsolnay László (1912–1992) Kossuth-díjas vegyészmérnök
 Mattyasovszky Zsolnay László (1941–) pszichológus